Eddy Merckx ist der Name folgender Personen:
 Eddy Merckx (* 1945), belgischer Radrennfahrer
 Eddy Merckx (Karambolagespieler) (* 1968), belgischer Karambolagespieler

Eddy Merckx steht außerdem für:
 Eddy Merckx (Fahrradmarke), Fahrradmarke von Eddy Merckx
 Grand Prix Eddy Merckx, Radsport-Zeitfahren in Brüssel
 Eddy Merckx Classics, Bestandteil des Radmarathons Chiba Alpencup
 Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, Radrennbahn in Ostflandern

Siehe auch:
 Weinmann–Eddy Merckx, Radsportteam